Maragall ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Maragall (* 1970), spanische Hockeyspielerin

 Joan Maragall (1860–1911), katalanischer Dichter
 Jordi Maragall i Noble (1911–1991), katalanischer Rechtsanwalt und Politiker
 Julio Maragall (* 1936), venezolanischer Bildhauer und Architekt
 Pasqual Maragall (* 1941), katalanischer Politiker, ehemaliger Regierungschef Kataloniens und Bürgermeister Barcelonas